Asil Duran (Castelló d'Empúries) (1899), una residència classificat bé cultural d'interès local
 Asil Duran (Barcelona) (1890), un antic reformatori, avui desaparegut